En zoologie, le terme de bec corné ne peut s'employer que pour désigner la matière du bec de certains vertébrés (tortues, oiseaux).

Les tortues modernes ont un bec corné. Par contre, les ancêtres les plus anciens des tortues (Odontochelys et Proganochelys) avaient une mâchoire avec des dents.

L'emploi de ce terme pour les céphalopodes est impropre. En effet le bec des céphalopodes est chitineux, et non corné.

Articles connexes 
 Ornithorynque : Mammifère ayant une mâchoire ressemblant à un bec de canard

Zoologie